Rivières (Charente)
Rivières (Gard)

Desambiguações de topônimos